Хольтей () — баронский и дворянский род.

Курляндский баронский и дворянский род, происходящий из графства Лимбургского, откуда Гуго фон Гольтей переселился в 1548 году в Лифляндию. Другая отрасль этого рода поселилась в Пруссии; к ней принадлежит немецкий поэт Карл фон Гольтей.

Литература 

 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — СПб., 1892. — С. 218.
 
 

Баронские роды